Kamdem ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Fotsing Kamdem (* 1981), deutsch-kamerunischer Basketballspieler
 Noah Kamdem (* 1998), deutscher Basketballspieler